Tami peut désigner :

Nom commun 
 le tami, une langue océanienne de Papouasie

Divers 
 le Tami, parti politique israélien.

Toponyme 

 Tami, ville togolaise.

Prénom 
 Tami est notamment un prénom japonais.
 
 Tami Erin (1974-), actrice américaine
 Tami Kiuru (1976-), sauteur à ski finlandais
 Tami Roman (1970-), actrice américaine
 Tami Stronach (1972-), actrice israélo-américaine
 Tami Whitlinger (1968-), joueuse de tennis américaine

Nom de famille 

 Francesco Tami (1963-), écrivain italien
 Pierluigi Tami (1961-), entraîneur et joueur de football suisse

Voir aussi 
 Tamis
Patronyme italien